Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 2-án rendezték a Corviglián. Az aranyérmet a svájci Hedy Schlunegger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Iglóiné Eleőd Anikó a 36. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon